W Polsce
 Mokra – część miasta Wrocław
 Mokra – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lubsko
 Mokra – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice
 Mokra – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice
 Mokra – część wsi Mstów w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Mokra – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała
 Mokra – część wsi Jankowice w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Chłopice
 Mokra – przysiółek wsi Widna Góra w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pawłosiów
 Mokra – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Roźwienica
 Mokra – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno
 Mokra – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Mokra – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi

 Mokra – gromada

 Mokra – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Mokra – przystanek kolejowy w Mokrej w województwie łódzkim

Inne 
 Mokra – wieś w Estonii w prowincji Võrumaa w gminie Setomaa
 Mokra – wieś o spornej przynależności państwowej (de iure Mołdawia, de facto Naddniestrze), w rejonie Rybnica, na historycznym Podolu
 Mokra – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka

Zobacz też 
 Mokre
 Brynica Mokra, Krogulcza Mokra, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Mokra Wieś, Rzeczyca Mokra